GARF ist die Abkürzung für:
 Staatsarchiv der Russischen Föderation (russisch Gossudarstwenny archiw Rossijskoi Federazii Государственный архив Российской Федерации, Abk. ГАРФ)

Garf ist der Familienname von:
 Salomon Garf (1879–1943), niederländischer Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Wadi al-Garf

Abkürzung